Fushimi steht für:
 den japanischen Tennō Fushimi, siehe Fushimi (Tennō)
 einen Stadtteil von Kyōto, siehe Fushimi-ku (Kyōto)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Fushimi (Han)

 Fushimi-no-miya, einen Zweig der kaiserlichen Familie Japans
 Fushimi Sadanaru (1858–1923), 22. Oberhaupt des Fushimi-no-miya, eines der vier Prinzenhäuser (Seshū Shinnōke) des Japanischen Kaiserhauses

Fushimi ist der Familienname folgender Personen:

 Toshiaki Fushimi (* 1976), japanischer Radsportler 
 Yūki Fushimi, japanische Fußballspielerin